Surpe kan syfta på följande platser:

Estland 

 Suurpea, ort, Harju län, Kuusalu vald,

Finland 

 Surpe, Houtskär, Åboland, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar